III. Philipposz  (Fülöp) makedón király (i. e. 359 – i. e. 317)
 III. Fülöp francia király (1245–1285)
 III. Fülöp navarrai király (1306–1343)
 III. Fülöp címzetes latin császár (1329–1373), II. Fülöp néven tarantói herceg
 III. Fülöp burgundi herceg (1396–1467)
 III. Fülöp spanyol király (1578–1621), II. Fülöp néven portugál király
 III. Fülöp portugál király (1605–1665), IV. Fülöp néven spanyol király

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp III.
eo:Filipo (regantoj)#Filipo la 3-a